Aldo Menéndez (Cienfuegos, 1948 - Miami, 17 de diciembre de 2020) fue un pintor, diseñador, escritor y crítico de arte cubano. Desde 1991 residió en Madrid, España hasta que en 1994 se mudó a Miami, Florida en los Estados Unidos. Se destacó, sobre todo, en las manifestaciones artísticas de pintura y performance. De 1983 a 1986 estudió en la Academia Elemental de Artes Plásticas “20 de octubre,” en La Habana, Cuba, y desde 1986 hasta 1988 en la Academia Nacional de Bellas Artes “San Alejandro” también en La Habana, Cuba.

Exposiciones personales 
2019 Retratos en Chino, Kendall Art Center, Miami, Fl

En el período 1989-1990 hizo La Escuelita. Taller de experimentación artística en La Habana, Cuba, un proyecto de trabajo colectivo con artistas jóvenes y adolescentes patrocinado por el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. En 1997 presentó Trinomio Cubano. Aldo Menéndez, Ivonne Ferrer, Aldo Damián en la Galería Botello de San Juan, Puerto Rico. También realizó algunos performances como “Ransom” que tuvo lugar en la calle Ponce de León frente a la galería durante la inauguración de una muestra del mismo nombre, La Boheme Fine Art, Coral Gables, Florida, Estados Unidos en 1995. Ya en 1988 había realizado “El indio,” en el Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba. “La última obra de arte,”, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), La Habana, Cuba y en 1989 “La plástica cubana se dedica al béisbol” performance colectivo en el Círculo Social Obrero (CSO) “José Antonio Echevarría” en La Habana, Cuba.

Exposiciones colectivas 
Participó en varias exposiciones colectivas. En 1988, en la exposición-performance Ojo, pinta por el Grupo Arte Calle en enero en la Galería L y 23, de La Habana, Cuba que también incluyó Rock Campesino, un performance por el Grupo Provisional integrado por Glexis Novoa, Carlos Rodríguez Cárdenas, Francisco Lastra y Alejandro.
También No es sólo lo que ves, fue realizado por ellos, en marzo, en la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana. MADEENCUBA tuvo lugar en 1991, en la Tate Galería de Madrid, España; y también en octubre, Maestros de la pintura cubana en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana, Cuba. Tres años después, participó en la International Art Esposition Art Miami’94 en el Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Florida, Estados Unidos, representado por la Galería Heller de Madrid. Y en marzo de 1995 fue invitado a Children Without A Country, un proyecto de la Willy Chirino Foundation March celebrado en la Fredrick Snitzer Gallery de Coral Gables, Florida, Estados Unidos.

Residencias 
1976 -Simposio Internacional de Pintura Tema Kosmos, vuelo Apolo-Soyuz, URSS.

1976  -Simposio Internacional de Pintura de Piestany Checoslovaquia.

1983 -Taller Prográfica de Cali, Colombia.

1985 -Sexto Sol, México DF

1986 -Taller Julio Le-Parc, Habana, Cuba.

1987 -Taller Arcay, París, Francia.

1987 -Taller Jhon Phillip, Art Council, Londres

1989 -Proyecto Aplanadora auspiciado por el Massachussets College of Art.

1989 -Galería Taller Picasso, Barcelona, España.

1992 -Agencia Española de Cooperación Internacional. Beca para investigación cultural, España.

2003 -Taller Fuera de Serie, Madrid, España.   

2004-2008 -Taller Pepe Herrera, Madrid, España.

Colecciones Públicas 
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Museo La Tertulia de Cali, Colombia. Colección Permanente del Centro Cultural de la Villa de Madrid, España. Museum of Latin American Art (Molaa), California, USA. Museo María  Zambrano, Málaga, España. Fundación Cristóbal Gabarron, Valladolid, España. Parque Temático La Cartuja, colección Expo 92, Sevilla, España. Museo Arte Contemporáneo de Salamanca, España. Casa de América, Madrid, España. Balneario Sicilia Serón, Jaraba de Aragón, España. Ernest Museum, Budapest, Hungría. Ministerio de la Industria Azucarera de Cuba. Museo Histórico de Cienfuegos, Cuba. Ministerio de Cultura de Nicaragua. Museo de Gráfica de Cracovia, Polonia. Atlantic Bank, Miami, USA. Palacio de Gobierno de Santi Espíritu, Cuba. Hotel Jagua, Cienfuegos, Cuba. Biblioteca Cabo Cañaveral, Florida, USA. Edificio Grupo Pilot, Madrid, España. Museo Arte Contemporáneo de Piestany, Eslovaquia. Consejo de Estado de la República de Cuba. Junta Estatal de Finanzas de Cuba. Hospital Hermanos Almejeiras, Habana, Cuba. Museo de Oslo, Noruega. Corporación CIMEX, Madrid, España.

Colecciones Privadas 
Alejo Carpentier / Pura y Rafael Canogar / Doron Shmueli / Bebita y Frank Mestre / Lisa y Arturo Mosquera / Marta y Carlos M. Luís / Niurka y Norberto Fuentes / Kathy y Jose A. Perez-Gurri / William Kennedy / Truly y Richard J. Burton / Marilyn y Baruj Salinas / Luís Palomo / Maritza y Pedro Carrillo / Lucia y Sergio Bofill / Guillermo del Toro / Gerardo Mosquera / Marta y Jorge Valdés / Mela y Fidel Sendagorta / Lola y Agustín Santos / Elena y Osvaldo Navarro / Lucia, Gory, Thelvia, Thelvita y Eduardo Rubén / Carlos Varela / Jon de la Riva / Mario y Clara del Valle / José Veigas / Silvia Dorfsman / Rufino de Mingo / Mercedes Escandel / Rafael y Lourdes Sánchez / Mayta Carbonell / Lily Litvak / Maggie Hollands y José Luís Llovio / Elizabeth Cerejido / Grissel Hart / Carlos García / Georgina Colina y Balary / Army y Yolanda Ríos / Mercedes y Domingo Abreu / Julia Kefalinos y Wilfredo O. Allen / Eliseo Diego / María José y Luís Moreno / Pomy y Richard Lewis / Lourdes y Raúl Cremata / Rafael Arango / Orlando Blanco / Elisa y Aurelio García / Patty y José Pérez / Ixia y Zamlud / Helga y Paul Colina / Marcel Deray / Marilee y Edy Camejo / Nora e Ivan Hanuszkuiewicz / Marta y Pedro Peláez / Dolores y Víctor Delgado / Yovani Bauta / Judithy y Eduardo Colina / Ana y Hugo Velasco / Paco Cano / Blanca y Edgar Lara / Olga y Luís Bustos / Paul y Berthy Quaedvlieg Jongen / Christina y Markus Peter / Tony Morales / Cristina y Jorge Sotolongo / Fátima y Benito Lamas / May y Ramón Giraldes / Juan Carlos Mayol / Roxi y Fernando Hubert / Elena y Mario García / Aida y Leo Posada / Joaquín del Olmo / Miriam y Esteban García / Eloisa Sobrino / Maica y Miguel Ángel Carrasco / José y Vivian Ramos / Alcibíades Hidalgo / Javier Brizuela / Diego Rodríguez / Rolando Valdés / Lucia y José Antonio / Gabriel y Nora Müller / Gregorio Escagedo / Alfredo Tamayo / Manuel Delgado / Carlos Salvador / Ricardo Colina / Kendall Art Center/Rodríguez Collection / Mundo y Ana / Denis Cuan / Leon Petrosjan / José Félix / Patty y Jorge Reynradus / Victoria Saladrigas.

Premios 
1969 -Mención en el género de cartel, Salón Nacional de la Propaganda Gráfica, Pabellón Cuba/Habana, Cuba

1970  -Mención en el género de cartel, Salón Nacional de la Propaganda Gráfica, Pabellón Cuba/Habana, Cuba.

1971 -Tercer Premio, Salón Nacional de Jóvenes/Habana, Cuba.

1973 -Mención especial en pintura en el Salón Nacional de la FAR/Habana, Cuba.

1975 -Primer premio del Concurso Nacional de Periodismo de la UPEC/Habana, Cuba.

1976 -Artista más destacado del Simposio Internacional de Pintura de Piestany/Eslovaquia.

1977-1978 -Primer Premio del género Portada de Revista del Salón Nacional de Propaganda Gráfica/Habana, Cuba.

1984 -Mención en el apartado de Grabado en el Salón Nacional de Artes Plásticas de la UNEAC/Habana, Cuba.

1985 -Mención en el apartado de Instalación en el Salón Nacional de Artes Plásticas de la UNEAC/Habana, Cuba.

1987 -Recibe la orden Nacional de la Cultura Cubana.  

1987 -Premio “Yo no existo, solo mi intención”, Grupo Provisional, por su apoyo a los jóvenes artistas UNEAC/Habana, Cuba.  

1987 -Premio al envío cubano Primera Bienal Jaume Guasch/Barcelona, España.

1990 - Mención por el Proyecto “La Escuelita”. Proyecto artístico experimental” en el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Artistas de la Asociación Hermanos Saíz en Pinar del Río, Cuba.

Referencias 

Pintores de Cuba del siglo XX
Pintores de Cuba del siglo XXI
Artistas de performance de Cuba
Nacidos en Cienfuegos